Аннотированный список выпусков художественного сатирического киножурнала «Фитиль», созданных с 1962 по 2008 годы. Подразделялся на выпуски киножурнала (1962—2003), а также выпуск тележурнала (2004—2008) с включением повторов из советской и российской версий киножурнала.

Номерные выпуски

Выпуски киножурнала (1962—2003)Подробная информация по номерным выпускам и всех сюжетов 
В таблицу также вносятся сведения о выпусках киножурнала, повторенных в рамках тележурнала «Фитиль», шедшего с 2004 по 2008 гг., а также новая недостающая информация о пропущенных сюжетах. Выпуски киножурнала, которые были сняты в конкретном году, но неопределённые в конкретных номерах киножурнала, идут отдельным списком по алфавитному порядку по каждому году. Выпуски киножурнала, повторенные в рамках тележурнала «Фитиль», шедшего с 2004 по 2008 гг., но не указанных в скобках по конкретным годам, также переносятся в соответствующую таблицу. На сайте Госфильмофонда РФ содержатся фактически многие выпуски и сюжеты киножурнала, даже не указанные тут, включая безномерные сюжеты, повторенные в рамках тележурнала, они из отдельного списка переносятся в список с конкретным номером.

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Выпуски альманаха «Сделано в Фитиле» (1973-1976)

Выпуски тележурнала (2004—2008)

2004

2005

2006

2007

2008

Примечания

Ссылки 
 Список выпусков киножурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.